Na zakręcie – powieść Nicholasa Sparksa
 Na zakręcie – amerykański film z 1978 roku w reżyserii Davida Lowella Richa
 Na zakręcie – amerykański film z 2004 roku w reżyserii Jordana Robertsa
 Na zakręcie – komiks z serii Kapitan Żbik